Михайловка() — село в Амгинском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Соморсунского наслега. Большинство жителей якуты.
Население  чел. () .

География 
Село расположено на юго-востоке Центральной Якутии, по берегу реки Амга. К северо-востоку находится озеро Усун-Кюёль.

Расстояние до улусного центра — села Амга — 59 км.

Уличная сеть состоит из девяти географических объектов: ул. И. П. Борисова, ул. Константинова, ул. Курашова, ул. Лонгинова, ул. М. И. Кутукова, ул. Новая, ул. Пестерева, ул. Победы, ул. Поисеева.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Соморсунский наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 859 человек мужчин — 442, женщин — 417 (51,5 и 48,5	% соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 98 % от общей численности населения в 878 чел..

Инфраструктура 
МБОУ «Соморсунская СОШ»

МБДОУ "Детский сад «Чэчир»

Почтовое отделение.

Транспорт 
Автотранспортное сообщение

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Амгинского улуса
Населённые пункты на реке Амга